L'abréviation LS4 peut se rapporter à :
 l’émission de télévision Loft Story 4 ;
 un planeur, le Rolladen-Schneider LS4.